Fluoruro di mercurio(I) – composto del mercurio con formula chimica Hg2F2
 Fluoruro di mercurio(II) – composto del mercurio con formula chimica HgF2
 Fluoruro di mercurio(IV) – composto del mercurio con formula chimica HgF4